Karuruma kan syfta på:

Geografi

Burundi 

 Karuruma (vattendrag i Burundi), Karuzi, 
 Karuiuma, vattendrag, Gitega, 

Robotskapade Burundiförgreningar